Epitaph (von griechisch  epitáphios „auf dem Grab befindlich“) steht für:

 Epitaph, Erinnerungsmal für Verstorbene
 Epitaph (Film), US-amerikanischer Horrorfilm von Joseph Merhi (1987)

Musik:
 Epitaph (Album), das zweite Album der deutschen Technical-Death-Metal-Band Necrophagist
 Epitaph (deutsche Band), deutsche Krautrock-Band
 Epitaph (Mingus), großorchestrale Suite von Charles Mingus
 Epitaph, Komposition von King Crimson auf dem Album In the Court of the Crimson King
 Epitaph Records, ein Plattenlabel 
 Epitaph World Tour, die Abschieds-Welt-Tournee der Heavy-Metal-Band Judas Priest

Siehe auch:
 Epitaphios (Begriffsklärung)